

Persone 
 Nadal – famiglia patrizia veneziana
 Augustin Nadal – drammaturgo, poeta, giornalista francese
 Giovanni Girolamo Nadal – letterato e umanista italiano
 Jerónimo Nadal – gesuita spagnolo
 Lymari Nadal – attrice e produttrice cinematografica portoricana
 Miguel Ángel Nadal – ex calciatore spagnolo
 Pietro Nadal o Pietro de' Natali, in latino Petrus de Natalibus – vescovo cattolico e umanista italiano
 Rafael Nadal – tennista spagnolo
 Tomeu Nadal, propr. Bartolomeu Nadal Mesquida – calciatore spagnolo
 Toni Nadal, propr. Antonio Nadal Homar – allenatore di tennis spagnolo
 Xisco Nadal – calciatore spagnolo

Altro 
 Premio Nadal – premio letterario
 Rafa Nadal Open – torneo professionistico di tennis

Pagine correlate 
 Natale (disambigua)

Altri progetti